Bucculatrix är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1839. Bucculatrix är enda släktet i familjen kronmalar, Bucculatricidae.

Dottertaxa till Bucculatrix, i alfabetisk ordning

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Kronmalar
Bucculatrix